Mr. Nice Guy kan henvise til:
 Mr. Nice Guy (film fra 1987)
 Mr. Nice Guy (film fra 1997)
 Mr. Nice Guy (EP) − en EP fra 2004 af den danske sanger Trine Dyrholm